

Преображенська церква — церква у місті Львів
 Преображенська церква — зруйнована церква у селі Великомихайлівка
 Преображенська церква — церква у селі Глинське
 Преображенська церква — церква в селі Поличинці
 Преображенська церква — церква у місті Ужгород

Преображенська церква — церква в селі Ягул, Удмуртія, Росія.

Див. також 
 Церква Преображення Господнього